Milizia territoriale – grande unità del Regio esercito italiano prima della Grande Guerra.
 Milizia territoriale – film del 1935.
 Milizia territoriale – Sceneggiato trasmesso il 15 gennaio del 1960.